Кресент има више значења:
 Кресент (Луизијана)
 Кресент (Ајова)
 Кресент (Оклахома)